Az 1928. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1500 méteres versenyszámát február 14-én rendezték az Olimpiai Jég stadionban. Az aranyérmet a címvédő finn Clas Thunberg nyerte meg. A Magyarországot képviselő Eötvös Zoltán a 10. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F01500